Königsworth steht für:
 ehemaliger Vorort von Hannover, siehe Mitte (Stadtbezirk in Hannover) #Königsworth
 Königsworth (Unternehmen), ehemaliger Vergnügungs- und Versammlungsort der Arbeiterbewegung in Hannover, in Teilen erhalten

Siehe auch:
 Königsworther Platz
 Königswart